Yorgo peut désigner :
Yorgo, la commune rurale située dans le département de Béré au Burkina Faso
Yorgo, la commune rurale située dans le département de Ziou au Burkina Faso